Boyes steht für:

 Boyes (Montana), Ort in Montana, Vereinigte Staaten

Boyes ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Boyes (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Christopher Boyes, US-amerikanischer Toningenieur
 Dave Boyes (* 1964), kanadischer Ruderer
 Erin Boyes, kanadische Schauspielerin
 Karl Boyes (* 1982), englischer Poolbillardspieler
 Max Boyes (1934–2022), britischer Hürdenläufer
 Morgan Boyes (* 2001), walisischer Fußballspieler
 Nicola Boyes (* 1954), britische Ruderin
 Roger Boyes (* 1952), britischer Journalist

Siehe auch:
 Boys
 Boies
 Boyce